Фридерика фон Саксония-Гота-Алтенбург () може да се отнася за:

 Фридерика фон Саксония-Гота-Алтенбург (1715–1775), херцогиня на Саксония-Вайсенфелс
 Фридерика фон Саксония-Гота-Алтенбург (1675–1709), княгиня на Анхалт-Цербст